Путниково () — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 243 жителя (по переписи населения 1991 года — 260 жителей).

Демография 
В селе Путниково, по переписи 2002 года проживали 197 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,7 лет (40,5 года у мужчин и 46,4 года у женщин). В селе есть 89 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,73.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Воеводины